Виктор Иванович Стемпковский (7 января 1859 — после августа 1920) — врач, земский деятель, депутат Государственной думы III и IV созывов от Воронежской губернии.

Биографии 
Потомственный дворянин. Выпускник Елецкой уездной гимназии. В 1883 окончил медицинский факультет Московского университета. В 1884—1887 годах служил сверхштатным ординатором Детского отделения факультетской клиники Московского университета. В 1887—1888 занимался частной врачебной практикой. В 1888 году прекратил занятия медициной, переселился в имение; увлёкся сельским хозяйством и начал заниматься общественной деятельностью. В 1889 — участковый мировой судья. В 1891—1900 — земский начальник Задонского уезда Воронежской губернии. С 1889 воронежский губернский и задонский уездный земский гласный. С 1902 непременный член Воронежского губернского по городским и земским делам присутствия.

В 1904—1905 годах участвовал в русско-японской войне, в качестве старшего врача и уполномоченного госпиталя Воронежского отдела Российского общества Красного Креста. В Маньчжурии заболел и вынужден был покинуть зону боевых действий. С 1907 непременный член Задонской уездной землеустроительной комиссии. Почётный мировой судья. С 1912 года — почётный член Задонской уездной управы. В 1912 получил чин статского советника. Член «Союза 17 октября». Владел землями Задонского уезда, в 1907 его земельная собственность составляла 974 десятины; в 1912—533 десятины. Владелец винокуренного завода. Женат.

19 октября 1907 избран в Государственную думу III созыва от общего состава выборщиков Воронежского губернского избирательного собрания. Член фракции «Союза 17 октября». Состоял в комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, земельной комиссии, сельскохозяйственной комиссии, комиссии по местному самоуправлению, комиссии по переселенческому делу, комиссии об изменении законодательства о крестьянах и комиссии о мерах к упорядочению хлебной торговли. В земельной и сельскохозяйственной комиссиях с 5-й сессии — товарищ председателя. Докладчик комиссии сельскохозяйственной и комиссии о мерах к упорядочению хлебной торговли.

21 октября 1912 избран в Государственную думу IV созыва от общего состава выборщиков Воронежского губернского избирательного собрания. Член фракции «Союза 17 октября». В декабре 1913 — январе 1914 после раскола фракции вошел во фракцию Земцев-октябристов. Член земельной комиссии, комиссии по местному самоуправлению, сельскохозяйственной комиссии, комиссии о путях сообщения, комиссии о народном здравии, продовольственной комиссии. В земельной комиссии с 1-й сессии — товарищ председателя. В продовольственной комиссии — её председатель, начиная с 2 декабря 1916. Входил в Прогрессивный блок; есть сведения, что был в составе его Бюро.

С 1 марта 1917 комиссар Временного комитета Государственной думы (ВКГД) в Министерстве торговли и промышленности. 9 марта 1917 направлен в Совет министра земледелия. C 15 марта 1917 член Общегосударственного продовольственного комитета. Принимал участие в частных совещаниях членов Государственной думы. С 30 июня 1917 член Главного земельного комитета, избран на место отказавшегося от этой должности Н. В. Савича. С конца июня 1917 находился в Задонске.

После октября 1917 жил в Москве. Член «Союза земельных собственников», в качестве его представителя вошёл в «Союз общественных деятелей». В «Тактическом центре» разрабатывал вопросы аграрной реформы. В августе 1920 арестован, проходил по делу Тактического центра. Приговорён к расстрелу с заменой условным тюремным заключением сроком на 5 лет, освобождён из-под стражи в зале суда.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 428.
 Стемпковский Виктор Иванович. Хронос.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 61.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. табл. 31.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвертый созыв. М., 1913 С. 61.
 Четвертая Государственная дума: Портреты и биографии. СПб., 1913;
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913;
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль — март 1917 года): Персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1995. № 5;
 Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе, 190б-1917: Дневник и воспоминания. М, 2001 (указатель).
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 5. 1168; Опись 9. Дело 754, 755; Опись 10. Дело 7, 28.

Примечания 

Выпускники Елецкой гимназии
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Октябристы